«Johnny B. Goode» («Джонни Би Гуд») — песня американского музыканта Чака Берри, одного из родоначальников рок-н-ролла. Песня была написана в 1955 году и впервые была выпущена 31 марта 1958 года на одноимённом сингле. С тех пор «Johnny B. Goode» исполнялась множеством музыкантов, став классическим рок-стандартом — от Элвиса Пресли и The Beatles до Sex Pistols, Judas Priest и Green Day. Занимает 1 место в рейтинге 100 величайших гитарных песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

В характерной для Берри манере песня представляет собой небольшой рассказ о неграмотном, но талантливом деревенском пареньке, который очаровал всех своей игрой на гитаре.

Название песни — игра слов: «Johnny B. Goode» выглядит как обычное имя и фамилия, при этом звучит по-английски как Johnny be good («Джонни, будь добр» или «Джонни, будь умницей»), и кроме того, намекает на автобиографические моменты: Чак Берри родился на Гуд-авеню (Goode Avenue) в Сент-Луисе.

Песня, в числе прочих произведений мировых композиторов разных времен, была записана на золотой пластинке «Вояджера»

Эта песня исполнялась в фильме «Назад в будущее» и теперь иногда ассоциируется именно с этой фантастической трилогией. По сюжету, Чак Берри не написал эту песню, а всего лишь услышал её по телефону от своего кузена Марвина. В 1955 году его кузен услышал её на школьном вечере, где главный герой, прибывший из будущего, Марти МакФлай, исполняет этот хит, зная его как написанный Чаком Берри в 1955 (обыгрывается классический парадокс временной петли). В титрах фильма Марти МакФлай указан как исполнитель песни вместе с группой Starlighters.

Существует несколько русских переводов песни, наиболее известные из которых принадлежат таким авторам, как Семён Скугарев, Вадим Акенин и Алексей Караковский.

Состав 
 Чак Берри — вокал, соло-гитара
 Лафайет Лик — клавишные
 Вилли Диксон — бас-гитара
 Фред Белоу — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Текст песни

Песни, вошедшие в список 100 величайших гитарных песен всех времён по версии журнала Rolling Stone
Музыка вселенной «Назад в будущее»
Песни 1955 года
Синглы Чака Берри
Песни Чака Берри
Песни, написанные Чаком Берри
Песни рок-н-ролла
Песни рокабилли
Песни The Beatles
Синглы Chess Records
Песни Мины